Asperula, известна и като лазаркиня, е род цъфтящи растения от семейство Брошови (Rubiaceae). Съдържа около 195 вида и има широко разпространение от Европа, Северна Африка, умерената и субтропичната Азия до Австралазия.

Видове

Източници